Фернандес де Кордоба – може да се отнася за:

 Фернандес де Кордоба (1453-1515)- (), испански военен деец и реформатор, изписван в различни източници и с името Гонсало Фернандес де Кордоба.
 Гонсало Фернандес де Кордоба (1585-1635) - (), испански военачалник от времето на Тридесетгодишната война, военен губернатор на Милано.

Други названия с подобно име 
 Мескита де Кордоба ()- буквален превод Джамията на Кордоба, e католическа катедрала в град Кордоба в Испания.
 Кордоба – град в Испания.